A Hello, West Hill gimi! (eredeti címén What's Up Warthogs!) kanadai televíziós filmsorozat. Kanadában 2011. március 11. és 2012. május 18. között a Family mutatta be, Magyarországon pedig 2014. július 11-étől a Megamax tűzte műsorra.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Epizódok

1. évad (2011)

2. évad (2012)

Források

További információk 
 Hello, West Hill gimi! a tv.hir24.hu-n 
 Hello, West Hill gimi! a wikia.com-on

2011-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Szituációs komédiák
2012-ben befejezett televíziós sorozatok